

Personnes 

 Ava Addams (née en 1979), actrice américaine de films pornographiques ;
 Aubrey Addams (née en 1987), actrice américaine de films pornographiques ;
 Charles Addams (1912-1988), auteur américain de bandes dessinées, connu pour La Famille Addams ;
 Dawn Addams (1930-1985), actrice britannique ;
 Jane Addams (1860-1935), sociologue, philosophe et écrivain américaine, Prix Nobel de la paix en 1931.

Œuvres 

 , originellement une famille de personnages de dessins humoristiques de Charles Addams, puis un grand nombre d’œuvres inspirées par ces dessins ;
 Frankie Addams, roman américain de Carson McCullers, publié en 1946.

Autre 
 Addams, cratère situé sur Vénus